Nicolae Lupu se poate referi la:

Dr. Nicolae Lupu (politician), 1876 - 1947, medic și om politic român din perioada interbelică,
Dr. Nicolae Gh. Lupu (medic), 1884 - 1966, medic român,
Nicolae Lupu (istoric), 1921 - 2001, istoric și arheolog român,
Nicolae Lupu (artist plastic), 1961 - artist plastic român.